Это статья о норвежской группе. О немецкой группе Popol Vuh см. Popol Vuh (немецкая группа).

Popol Ace — норвежская прог-рок-группа 1970-х годов. Её главными хитами были песни «All We Have Is the Past», «Queen of all Queens» и «Music Box».

История 
Ударник (Тор Андреассен), гитарист (Пете Кнутсен) и басист (Терье Мети) ещё в 1959 году играли в коллективе под названием The Scavers, позднее сменившей название на Arman Sumpe и разросшейся до восьми человек. В этот период в её состав вошел и вокалист Ян Тейген.

Записав один сингл и ещё раз поменяв состав, группа изменила название на Popol Vuh и осенью 1972 года выпустила свой первый альбом, также названный Popol Vuh. Диск был разнообразен стилистически — элементы прогрессива и фанка с джаз-роком соседствовали с романтичными балладами и прото-хард-роком, — но оставался ещё довольно вторичным по звучанию. Впечатление отчасти портил и вокал Тейгена, на тот момент певшего по-английски с сильным акцентом.

Следующий альбом (Quiche Maya) вышел в 1973 году. Его первая песня, «Queen Of All Queens», стала самым знаменитым хитом группы. На альбоме преобладали мелодраматичные баллады с меллотронными аранжировками и оперными вокальными экскурсами от Тейгена.

В 1975 году Popol Vuh сменили название на Popol Ace, чтобы избежать судебного преследования со стороны одноимённой немецкой группы. После этого они взялись за крайне амбициозный и дорогостоящий проект — запись концептуального альбома Stolen From Time, вышедшего в том же 1975 году. Лейбл группы Polydor Records рассчитывал, что диск станет международным прорывом Popol Ace, и предоставил музыкантам полную творческую свободу. Stolen From Time, который писался в нескольких студиях Лондона, Парижа и Осло, отличался великолепным звуком и более высококлассным музыкальным материалом, чем на двух предыдущих альбомах («Bury Me Dead» и «Today Another Day» вошли в число классических вещей Popol Ace), однако был создан под сильным влиянием Genesis и не смог обеспечить группе ожидаемого успеха.

После выхода Stolen From Time вокалист Ян Тейген ушёл из Popol Ace, чтобы начать сольную карьеру, став в Норвегии поп-звездой первой величины. Он трижды представлял страну на Евровидении (в 1978, 1982 и 1983 годах).

Popol Ace, в свою очередь, наняли в 1978 году нового вокалиста по имени Асбьорн Крогтофт и выпустили очередной студийный альбом Curly Sounds. Релиз обернулся полным коммерческим провалом и творческой неудачей. В связи с этим к концу 1978 года группа прекратила своё существование.

В 2003 году все четыре альбома группы, а также сборник под названием Popoloddities, на который вошел неизданный ранее материал (в том числе концертные выступления), были переизданы единым бокс-сетом из пяти дисков.

Дискография 
Студийные альбомы

как Popol Vuh

 Popol Vuh (Polydor Records, 1972)
 Quiche Maya (Polydor Records, 1973)

как Popol Ace

 Stolen From Time (Polydor Records, 1975)
 Curly Sounds (Polydor Records, 1978)

Сборники
 Popol Ace (Polydor Records, 1973)
 Cat of 9 Tales — Best Of 1972-78 (Polydor Records, 1994)
 All We Have (Polydor Records / Universal, 2003) — бокс-сет из пяти дисков.
 The Best of Popol Ace (Universal, 2006)

Состав группы 
 Ян Тейген () — вокал
 Пете Кнутсен () — гитара, клавишные
 Арне Шульце () — гитара
 Терье Мети () — бас-гитара
 Тор Андреассен () — ударные, перкуссия
 Пьоккен Эйде () — флейта, тромбон
 Асбьорн Крогтофт () — вокал (с 1978 года)

Примечания

Ссылки 
 О группе на сайте ballade.no
 
 
 

Рок-группы Норвегии
Группы прогрессивного рока